Bartramia peut désigner :
 Bartramia Hedw., 1801 : un genre de mousses de la famille des Bartramiaceae ;
 Bartramia Lesson, 1831 : un genre d'oiseaux limicoles de la famille des Scolopacidae ne comprenant qu'une seule espèce, la Maubèche des champs, originaire d'Amérique du Nord.

Homonymie de genre en biologie